Nicholl peut désigner :

Patronyme 

 Boomer Nicholl (1870-1939), joueur gallois de rugby à XV ;
 Chris Nicholl (1946-), footballeur nord-irlandais ;
 John Nicholl (1759-1838), député et juge gallois ;
 Don Nicholl (1925-1980), scénariste, producteur, compositeur et réalisateur américain ;
 Jimmy Nicholl (1956-), footballeur nord-irlandais.

Autres 

 Moiré de Nicholl, espèce de lépidoptères appartenant à la famille des Nymphalidae.